Der Hyundai ix20 ist ein Minivan des südkoreanischen Herstellers Hyundai. Es handelt sich hierbei um den Nachfolger des Matrix, den er ab dem 26. November 2010 ersetzte.

Der ix20 wurde in Deutschland zuletzt in den zwei Ausstattungsvarianten Space und Space Plus angeboten, davor waren es die Varianten Classic, Trend und Style. Produziert wurde er neben dem technisch baugleichen Kia Venga und dem Hyundai i30 im Werk der Hyundai Motor Manufacturing Czech im tschechischen Nošovice.

Das Modell wurde auf dem Pariser Autosalon 2010 erstmals vorgestellt und nach Hyundais neuer Design-Linie, fluidic sculpture (fließende Skulptur) genannt, speziell für den europäischen Markt im Forschungs- und Entwicklungszentrum Rüsselsheim entwickelt.

Den ix20 gab es zunächst mit einem 1,4-Liter-Dieselmotor mit 66 kW (90 PS) sowie zwei Benzinern mit 1,4 Liter Hubraum und 66 kW (90 PS) und mit 1,6 Liter Hubraum und 92 kW (125 PS). Ende 2011 kam ein 1,6-Liter-Dieselmotor mit 85 kW (116 PS) hinzu. Der 1,4-Liter-Benziner verfügte über ein 5-Gang-Schaltgetriebe, die 1,6-Liter-Version hatte serienmäßig ein 6-Gang-Schaltgetriebe und war optional mit einer 4-Stufen-Automatik erhältlich. Die beiden Dieselmotoren waren ausschließlich mit 6-Gang-Schaltgetrieben ausgerüstet. Alle Motoren erfüllten die Abgasnorm Euro 5 und waren optional mit einer Start-Stopp-Automatik (Zusatzbezeichnung "blue" vor der Hubraumangabe) erhältlich.

Sicherheitstechnisch verfügten alle Fahrzeuge in Deutschland serienmäßig über ESP, sechs Airbags sowie aktive Kopfstützen. Das Kofferraumvolumen betrug zwischen 440 Liter (VDA-Norm 211) bei aufgestellter Rücksitzbank und 1486 Liter (VDA-Norm 214) bei umgeklappter Rücksitzbank.

Anlässlich der Fußball-WM 2014 wurden diverse "FIFA World Cup"-Sondermodelle aufgelegt, die je nach Umfang der Ausstattung die Zusatzbezeichnungen "Edition", "Edition Silver" und "Edition Gold" trugen.

Im August 2015 bekam das Fahrzeug ein Facelift, das sich in erster Linie auf optische Merkmale beschränkte. Im Sommer 2019 wurde die Produktion des ix20 ersatzlos eingestellt.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2019 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 65.897 Hyundai ix20 neu zugelassen worden. Mit 9.101 Einheiten war 2013 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Minivan
Kombi